Superpuchar Polski w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1994 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Płocku